Meerdere personen staan bekend onder de naam Mariano González
 Mariano Carlos González, Argentijns voetbalscheidsrechter
 Mariano Nicolás González (1981), Argentijns voetballer
 Mariano González Maroto (1984), Spaans voetballer met als voetbalnaam Nano González
 Mariano González Zarur, Mexicaans politicus